"Villar" pode significar:
 Villar Pellice, comuna italiana do Piemonte
 Villar Perosa, comuna italiana do Piemonte
 Villar Focchiardo, comuna italiana do Piemonte
 Villar Dora, comuna italiana do Piemonte
 Villar do Boi, município espanhol da Estremadura
 Villar-d'Arêne, comuna francesa dos Altos Alpes
 Villar-Loubière, comuna francesa dos Altos Alpes
 Villar Perosa M15, arma automática
 Villar San Costanzo, comuna italiana do Piemonte
 Contralmirante Villar (província), província peruana de Tumbes
 Villar del Cobo, município espanhol de Aragão
 Villar de Rena, município espanhol da Estremadura
 Villar de Torre, município espanhol da La Rioja
 Villar de Cañas, município espanhol da Castela-Mancha
 Villar de Samaniego, município espanhol de Castela e Leão
 Villar-Saint-Pancrace, comuna francesa de Altos Alpes
 Villar-en-Val, comuna francesa de Aude
 Villar-Saint-Anselme, comuna francesa de Aude
 Villar de Plasencia, município espanhol da Estremadura
 Villar del Infantado, município espanhol da Castela-Mancha
 Villar del Río, município espanhol de Castela e Leão
 Villar del Arzobispo, município espanhol de Valência
 Villar del Salz, município espanhol de Aragão
 Villar del Ala, município espanhol de Castela e Leão
 Villar del Campo, município espanhol de Castela e Leão
 Villar de Fallaves, município espanhol de Castela e Leão
 Villar del Pozo, município espanhol da Castela-Mancha
 Cabezas del Villar, município espanhol de Castela e Leão
 Villar del Rey, município espanhol da Estremadura
 Villar del Olmo, município espanhol da Com. de Madri
 Garganta del Villar, município espanhol de Castela e Leão
 Villar de Argañán, município espanhol de Castela e Leão
 Villar y Velasco, município espanhol da Castela-Mancha
 Villar del Humo, município espanhol da Castela-Mancha
 Villar del Pedroso, município espanhol da Estremadura
 Villar de Corneja, município espanhol de Castela e Leão
 Villar de Ciervo, município espanhol de Castela e Leão
 Villar de Gallimazo, município espanhol de Castela e Leão
 Villar de Peralonso, município espanhol de Castela e Leão    
 El Villar de Arnedo, município espanhol de La Rioja
 Villar de Domingo García, município espanhol da Castela-Mancha
 Villar de la Yegua, município espanhol de Castela e Leão
 Villar de los Navarros, município espanhol de Aragão
 Villar de la Encina, município espanhol da Castela-Mancha

Ver também
 Vilar

Desambiguações de topônimos